Waidelich steht für:

 Antetorsionswinkel nach Waidelich

Waidelich ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Waidelich (1909–1986), deutscher Maler und Illustrator 
 Evelyn Waidelich (1949–2021), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (CDU)
 Johannes Waidelich, Pfarrer, Vorsteher der Großheppacher Schwesternschaft 1904–1921
 Jürgen Dieter Waidelich (1931–1994), deutscher Theaterwissenschaftler, Intendant und Kulturpolitiker
 Wilhelm Waidelich (* 16. Juni 1922; † 20. Dezember 2022), deutscher Physiker und Professor für Medizinische Optik an der LMU München